Treville (Engeland)
 Treville (Italië)
 Tréville (Frankrijk)